Haren peut signifier :

 une localité d'Allemagne :
 Haren (Ems) une ville de Basse-Saxe située sur l'Ems

 une localité de Belgique :
 Haren, une ancienne commune située au nord-est de la Région de Bruxelles-Capitale, fusionnée en 1921 avec la commune de Bruxelles-ville
 Haren, un hameau de Herstal, enclavé entre Vottem et Milmort

 une localité des Pays-Bas :
 Haren dans la province de Groningue
 Haren dans la province du Brabant-Septentrional (commune d'Oss)
 Haaren dans la province du Brabant-Septentrional

Homonymie de localités